Ра́ссел Джордж То́ви (, род. 14 ноября 1981 года) — английский актёр кино, телевидения и театра. Известен ролью оборотня в телесериале «Быть человеком», ролью Раджа в фильме «Любители истории», а также театральными работами на лондонских сценах «Ройал-Корт», «Ройал-Нэшнл», «Янг-Вик», «Трафальгар-Студио» и «Барбикан-центра».

Биография 
Рассел — младший из двух сыновей Кэрол и Джорджа Тови; как и его старший брат — Дэниел — он вырос в городе Билерики, в графстве Эссекс, где их родители занимались пассажирскими перевозками из Эссекса в аэропорт Гатвик.

Тови — открытый гей.

Карьера 
В 2012 году получил премию RTS Television Award за роль Стива в телесериале «Он и Она».

Фильмография

Театральные работы

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры озвучивания Великобритании
Актёры XXI века